Дунеря — село в Румунії, у повіті Констанца
 Дунеря-Міке — село в Румунії, у повіті Мехедінць
 Дунеря — цинут Королівства Румунія у 1938—1940 роках
 ФК «Дунеря» — румунський футбольний клуб з міста Келераші